Kruisherenklooster, een klooster van de Orde van het Heilig Kruis;
 Kruisherenklooster (Franeker)
 Kruisherenklooster (Hoei), een voormalig kruisherenklooster in de Belgische gemeente Hoei; hoofdzetel voor het prinsbisdom Luik en de Nederlanden;
 Kruisherenklooster (Maaseik), een voormalig kruisherenklooster in de Belgische gemeente Maaseik;
 Kruisherenklooster (Maastricht), een hotel en voormalig kruisherenklooster in de Nederlandse stad Maastricht;
 Kruisherenklooster (Sint Agatha), een kruisherenklooster uit de 14e eeuw in de Nederlandse gemeente Sint Agatha;
 Kruisherenklooster (Uden)
 Constantinianum, een scholencomplex en voormalig kruisherenklooster in de Nederlandse stad Amersfoort;
 Huize Weipoort, een studentenhome en voormalig kruisherenklooster in de Nederlandse gemeenten Leiden en Zoeterwoude.